Andreas Trautmann (1959-), footballeur allemand, international est-allemand
 Bert Trautmann (1923-2013), footballeur allemand
 Catherine Trautmann (1951-), femme politique française
  (1966-), batteur américain
 Johann Georg Trautmann (1713-1769), peintre allemand
 Marc Trautmann (1959-), chef d'orchestre français
 Moritz Trautmann (1842-1920), angliciste allemand
 Paul Trautmann (1916 -), joueur allemand de hockey sur glace
 René Trautmann (1927-1997), pilote de rallye français
 Richard Trautmann (1969-), judoka allemand
 Thomas Trautmann (1985-), rugbyman français
  (1985-), historien américain
  (1869-?), secrétaire général et fondateur de l'Industrial Workers of the World

Voir aussi
 Trautmann (série télévisée)